(258) Тихея () — относительно большой астероид главного пояса, с довольно высоким альбедо, что свидетельствует о его принадлежности к светлому спектральному классу S. Судя по параметрам его орбиты он может принадлежать к семейству Эвномии. Однако он находится на самой границе этого семейства, поэтому есть высокая вероятность, что он на самом деле является просто нарушителем, не входящим в состав семейства.

Существует неопределённость в отношении периода вращения — разные авторы дают значения от 9,983 до 10,041 часов.

Он был обнаружен 4 мая 1886 года немецким астрономом Робертом Лютером в обсерватории города Дюссельдорф, Германия и назван в честь Тихеи (Тюхе), богини случая и удачи в древнегреческой мифологии. В римской мифологии её эквивалентом является Фортуна, имя которой досталось астероиду (19) Фортуна.

Интересно, что имя Тюхе также дали гипотетической планете — газовому гиганту, который, якобы, является девятой планетой Солнечной системы.

См. также 
 Список астероидов (201—300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 The Asteroid Orbital Elements Database
 Minor Planet Discovery Circumstances
 Asteroid Lightcurve Data File

Астероиды Главного пояса
Семейство Эвномии
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Названия астероидов из древнегреческой мифологии